Austroamericium är ett släkte av sandelträdsväxter. Austroamericium ingår i familjen sandelträdsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sandelträdsväxter
Austroamericium